Kozani () este o prefectură greacă, în periferia Macedonia de Vest. Reședința sa este Kozani.

Municipalități și comunități 

Kozani